Grèzes est un toponyme qui peut désigner :
 Grèzes, une ancienne commune française de la Dordogne ;
 Grèzes, une commune française de la Haute-Loire ;
 Grèzes, une commune française du Lot ;
 Grèzes, une commune française de la Lozère.

Voir aussi 
La grèze est un terme géologique désignant un sable naturel grossier et caillouteux dont le nom se retrouve dans de nombreux toponymes français Grèzes ou les Grèzes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France